Uwarowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Uwarowo, Stadt in der Oblast Tambow

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Uwarowo (Jaroslawl, Ljubim), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Ljubim
 Uwarowo (Jaroslawl, Tutajew), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Tutajew
 Uwarowo (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (Ribbenischken, 1938–1946 Ribbenau, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Uwarowo (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Uwarowo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Uwarowo (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Uwarowo (Moskau, Domodedowo, Lobanowo), in der Oblast Moskau, Stadtkreis Domodedowo, Landgemeinde Lobanowo
 Uwarowo (Moskau, Domodedowo, Rastunowo), in der Oblast Moskau, Stadtkreis Domodedowo, Landgemeinde Rastunowo
 Uwarowo (Moskau, Naro-Fominsk), in der Oblast Moskau, Rajon Naro-Fominsk
 Uwarowo (Moskau, Stupino), in der Oblast Moskau, Rajon Stupino
 Uwarowo (Nischni Nowgorod, Buturlino), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Buturlino
 Uwarowo (Nischni Nowgorod, Lyskowo), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Lyskowo
 Uwarowo (Pensa), in der Oblast Pensa
 Uwarowo (Perm), in der Region Perm
 Uwarowo (Pskow), in der Oblast Pskow
 Uwarowo (Smolensk, Jelnja), in der Oblast Smolensk, Rajon Jelnja
 Uwarowo (Smolensk, Krasny), in der Oblast Smolensk, Rajon Krasny
 Uwarowo (Smolensk, Safonowo), in der Oblast Smolensk, Rajon Safonowo
 Uwarowo (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Uwarowo (Twer, Kessowa Gora), in der Oblast Twer, Rajon Kessowa Gora
 Uwarowo (Twer, Toropez), in der Oblast Twer, Rajon Toropez
 Uwarowo (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Uwarowo (Wologda), in der Oblast Wologda